Ител:

 Ител III ап Морган — сын Моргана, короля Гвента.
 Ител ап Дунгарт — младший сын Дунгарта Думнонийского.